Diese Liste gibt einen Überblick über alle Berufsrichter, die dem deutschen Bundesverwaltungsgericht, das seine Arbeit 1953 aufgenommen hat, angehört haben. Bisher haben 291 Berufsrichter am Bundesverwaltungsgericht Recht gesprochen.

Richter 
Bis zum 30. September 1972 lautete die gesetzliche Bezeichnung für die Richter „Bundesrichter“ und für die Vorsitzenden „Senatspräsidenten beim Bundesverwaltungsgericht“. Aufgrund einer Änderung von § 19a DRiG führen die Richter seit dem 1. Oktober 1972 die Amtsbezeichnung „Richter am Bundesverwaltungsgericht“ und die Vorsitzenden die Amtsbezeichnung „Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht“.

Anmerkungen

Literatur 
 Eberhard Schmidt-Aßmann, Dieter Sellner, Günter Hirsch, Gerd-Heinrich Kemper, Hinrich Lehmann-Grube (Hrsg.): Festgabe 50 Jahre Bundesverwaltungsgericht. Heymann, Köln u. a. 2003, ISBN 978-3-452-24052-1, S. 1143–1177.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2004. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 27. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2004, ISBN 3-7685-0523-5, S. 13.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2006/2007. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 28. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2006, ISBN 3-7685-0906-0, S. 13.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2008/2009. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 29. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-7685-0907-7, S. 13.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2010/2011. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 30. Jahrgang. C.F. Müller Verlag, Heidelberg u. a. 2010, ISBN 978-3-8114-3916-0, S. 14.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2012/2013. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 31. Jahrgang. C.F. Müller Verlag, Heidelberg u. a. 2012, ISBN 978-3-8114-3631-2, S. 16.

Weblinks 
 Pressemitteilungen des Bundesverwaltungsgerichts seit 2001

 
Bundesverwaltungsgericht